Numenios (, lateinisch Numenius) ist der Name folgender Personen:

 Numenios von Herakleia (um 300 v. Chr.), Verfasser von Lehrgedichten
 Numenios (Satrap), ein hellenistischer Statthalter der Satrapie am Roten Meer (Mesene)
 Numenios (Sohn des Herakleodoros), ein Priester und Diplomat des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Numenios von Apameia, platonischer Philosoph des 2. Jahrhunderts

Numenius steht für:
 Numenius (Rhetor), Verfasser eines Trostgedichts zum Tod des Antinoos
 Numenius, der wissenschaftliche Name der Gattung der Brachvögel